Ван Маанен:

 Адриан ван Маанен — голландский и американский астроном.
 Корнелис Феликс ван Маанен — нидерландский министр и юрист.
 Ван Маанен — кратер на обратной стороне Луны.
 Звезда ван Маанена — тусклый белый карлик в созвездии Рыб.